Хижня́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Хижняк Анатолій Анатолійович — полковник служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Хижняк Андрій Андрійович (1915—1990) — кандидат географічних наук, декан природничо-географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного інституту (1961—1967)
 Хижняк Антон Федорович (1907—1993) — український письменник.
 Хижняк Антоніна Валеріївна (нар. 28 липня 1990, Українка, Київська область) — українська акторка театру, кіно та дубляжу.
 Хижняк Борис Семенович (* 1941) — письменник, журналіст, громадський діяч. Член Спілки журналістів і Спілки письменників України.
 Хижняк Василь Адамович (1912—1995) — повний кавалер ордена Слави.
 Хижняк Віталій Михайлович (* 1934) — голова Немирівського райвиконкому Вінницької області. Народний депутат України 1-го скликання.
 Хижняк Володимир Матвійович ( 1925) — український письменник, перекладач.
 Хижняк Григорій Миколайович ( 1974—2018) — колишній український професійний баскетболіст.
 Хижняк Денис Миколайович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Хижняк Дмитро Савович (1910—1943) — керівник оперативної групи ЦК КП(б)У по Дрогобицькій області. Депутат Дрогобицької обласної ради 1-го скликання.
 Хижняк Іван Лукич (1893—1980) — радянський генерал.
 Хижняк Ігор Антонович (1945—2020) — доктор історичних наук, доктор політичних наук, професор, академік Української академії політичних наук.
 Хижняк Лариса Михайлівна (* 1959) — український учений у галузі соціології, доктор соціологічних наук, професор, академік АН ВШУ.
 Хижняк Любов Павлівна (* 1943) — пресувальниця цукрорафінадного заводу. Депутат Верховної Ради УРСР 8—11-го скликань.
 Хижняк Микола Антонович (1929—2001) — український фізик, доктор фізико-математичних наук (1969), професор (1969).
 Хижняк Микола Іванович — доктор медичних наук, професор Української військово-медичної академії, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020.
 Хижняк Михайло Федорович (1893—1937) — український політик лівого спрямування, інженер-конструктор, старшина армії УНР.
 Хижняк Оксана Олегівна —доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Хижняк Олександр Олександрович ( 1995) — боксер.
 Хижняк Олександр Олександрович — тренер-викладач Полтавської ДЮСШ № 4, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Хижняк Олексій Леонідович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Хижняк Олена Едуардівна (* 1938) — головний балетмейстер театру, заслужений працівник культури України.
 Хижняк Ігор Володимирович — український розвідник та дипломат.
 Хижняк Петро Петрович (1963—2022) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 

 Хижниченко Сергій Олександрович

Примітки 

Прізвища на -як